Флаг муниципального образования До́бровский муниципальный район Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 апреля 2004 года, как флаг муниципального образования Добровский район (после муниципальной реформы 2006 года — Добровский муниципальный район), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1447.

Описание 
«Флаг Добровского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба района: три жёлтые, соединённые переходами бревенчатые башни в центре и синяя, выщербленная и ограниченная белой якорной цепью, полоса вдоль нижнего края в 1/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг Добровского района разработан на основе герба района, который отражает исторические и географические особенности Добровской земли.

С XIII века в Добром была небольшая крепость, построенная Рязанскими князьями, а в XVII веке она была перестроена и вошла в Белгородскую оборонительную черту, защищавшую русские рубежи от набегов крымских татар. Добровская земля на протяжении многих веков была форпостом южных границ русского государства, на что указывает изображение крепости.

В первой половине XVII века на реке Воронеж получило крупный размах военное и гражданское судостроение. Для Азовского похода Петра I в 1695—1696 годах, добровцами и жителями окрестных сёл было построено 360 стругов. Помимо самих судов изготовлялись и различные корабельные снасти, в том числе и якоря. Изображение на флаге синей полосы символически указывает на реку Воронеж, занимающую важное место в жизни района, а якорная цепь символизирует Добровскую верфь. Цепь — символ верности и служения.

Жёлтый цвет (золото) — символ постоянства, прочности, силы, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и труда.

Синий цвет — символ истины, чести и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением крепости